IV Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie odbyły się w dniach 1-4 kwietnia 1999 roku w Hongkongu w Chinach.

Tabela medalowa

Podium

Mężczyźni

Kobiety 

Mistrzostwa świata w pływaniu
1999 w sporcie
1999 w Azji
Sport w Hongkongu